Фридрих Бенеке:
 Бенеке, Фридрих Вильгельм (1824—1882) — нем. врач.
 Бенеке, Фридрих Эдуард (1798—1854/55) — немецкий философ.

Примечания